Jałowiki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
 Jałowiki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Jałowiki – dawna koszarka kolejowa na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.